Annabach und St.-Anna-Bach sind geographische Namen:

Ort:
 Annabach (Quarten), Siedlungsplatz in der Gemeinde Quarten, Wahlkreis Sarganserland, Kanton St. Gallen

Gewässer:
 Annabach (Leonhardbach), linker Zufluss des Leonhardbachs in Graz, Steiermark
 Annabach (Reuss), rechter Zufluss der Reuss auf der Gemeindegrenze von Hospental zu Andermatt, beide im Kanton Uri
 Annabach (Saalbach), rechter Teilungsarm des Saalbachs in Bruchsal, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg

 St.-Anna-Bach (Fischbach), rechter Zufluss des Fischbachs (zum Mörnbach oder der Mörn) vor Neuötting, Landkreis Altötting, Bayern
 St.-Anna-Bach (Steinhauser Rottum), linker Zufluss der Steinhauser Rottum oder Unteren Rottum vor Oberstetten, Gemeinde Erlenmoos, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Annagraben